НХЛ в сезоне 2000-2001 — стал 84-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Колорадо Эвеланш». Сезон стартовал двумя матчами в Японии между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

1/4 конференций
Нью-Джерси – Каролина    4:2 (5:1; 2:0; 4:0; 2:3от; 2:3; 5:1)
Оттава – Торонто   0:4 (0:1от; 0:3; 2:3от; 1:3)
Филадельфия – Баффало     2:4 (1:2; 3:4от; 3:2; 3:4от; 3:1; 0:8)
Вашингтон  – Питтсбург  2:4 (1:0; 1:2; 0:3; 4:3от; 1:2; 3:4от)
Колорадо – Ванкувер   4:0 (5:4; 2:1; 4:3от; 5:1)
Даллас – Эдмонтон  4:2 (2:1от; 3:4; 3:2от; 1:2от; 4:3от; 3:1)
Сент Луис – Сан Хосе   4:2 (3:1; 0:1; 6:3; 2:3; 3:2от; 2:1)
Детройт – Лос Анджелес   2:4 (5:3; 4:0; 1:2; 3:4от; 2:3; 2:3от)

1/2 конференций
Нью-Джерси – Торонто  4:3 (0:2; 6:5от; 3:2; 1:3; 2:3; 4:2; 5:1)
Баффало – Питтсбург   3:4 (0:3; 1:3; 4:1; 5:2; 3:2от; 2:3от; 2:3от)
Колорадо – Лос Анджелес   4:3 (3:4от; 2:0; 4:3; 3:0; 0:1; 0:1от; 5:1)
Даллас – Сент Луис   0:4 (2:4; 1:2; 2:3 2от; 1:4)

Финалы конференций
Нью-Джерси  – Питтсбург  4:1 (3:1; 2:4; 3:0; 5:0; 4:2)
Колорадо – Сент Луис   4:1 (4:1; 4:2; 3:4 2от; 4:3от; 2:1от)

Финал.  Нью-Джерси – Колорадо   3:4 (0:5; 2:1; 1:3; 3:2; 4:1; 0:4; 1:3)

Награды и призы

Команды всех звёзд

См. также 
 Драфт НХЛ 2000
 Матч всех звёзд НХЛ 2001
 2000 год в спорте
 2001 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
2000 год в хоккее
2001 год в хоккее